liść – część roślin
 liść bifacjalny
 liście pułapkowe
 liść unifacjalny
 liść (informatyka) – element struktury danych
 liść Kartezjusza – krzywa geometryczna